Taggen steht für:
 den Nunatak Taggen in der Antarktis
 einen Begriff aus dem Graffiti-Jargon
 Verb zu Tag aus der Informatik, das Taggen oder taggen.